Аму́д ха-Эш — , дословно: огненный столп.
 Амуд ха-Эш — регулярная артиллерийская бригада Армии обороны Израиля
 Амуд ха-Эш — резервная бронетанковая дивизия Армии обороны Израиля.